Slovo Brouk má několik významů. Může znamenat:

 zástupce hmyzího řádu brouci
 Volkswagen Brouk, automobil
 české slangové označení člena známé britské kapely Beatles
 starší slangový výraz pro integrovaný obvod

příjmení
 Jaroslav Brouk –  obchodník a podnikatel, spoluzakladatel společnosti Brouk a Babka
 Bohuslav Brouk – český literát a polyhistor, syn Jaroslava Brouka
 Daniela Šounová-Brouková – česká operní pěvkyně
 Joanna Brouk – americká skladatelka elektronické hudby

kultura
 Brouk v hlavě – divadelní hra, komedie Georgese Feydeaua
 Brouk v hlavě (film, 1968) – francouzsko-americký film na námět stejnojmenné divadelní hry
 Brouk v hlavě (film, 2002) – česká televizní adaptace stejnojmenné divadelní hry
 Brouk Pytlík – fiktivní postava z knih Ondřeje Sekory
 Brouk Pytlík (opera) – dětská opera Evžena Zámečníka
 Miliónový brouk – italský film z roku 1980
 Mrtvej brouk (film) – český film z roku 1998 režiséra Pavla Marka
 Můj auťák Brouk – americký film z roku 2005
 Můj miláček Brouk – americký film z roku 1968
 Brouk (David Černý) – kinetická plastika Davida Černého

jiné
 mrtvý brouk – něco živého, co je pouze zdánlivě mrtvé (co se tváří nebo přestírá smrt), používá se i v přeneseném významu

Externí odkazy